

Pessoas
Rosalía — cantora e compositora espanhola
Rosalia de Castro
Santa Rosália
Rosália de Ivrea
Rosália Lombardo

Localidades
Rosalia (Washington)
Santa Rosalía

Outros
314 Rosalia

Desambiguação